Alberoni är ett efternamn som innehas av mindre än 200 familjer, de flesta härstammar från provinsen Piacenza i Italien

Francesco Alberoni, italiensk sociolog.
Giulio Alberoni, italiensk kardinal, diplomat och statsman.
Paolo G. Alberoni, italiensk affärsman.
Sherry Alberoni, amerikansk skådespelare.

Italienska efternamn